Unter dem Begriff Kloster Füssen existieren mehrere Klöster:

 Kloster Sankt Mang, ehemaliges Benediktinerkloster (8. Jahrhundert–1803)
 Franziskanerkloster Füssen, Kloster der Franziskaner-Observanten (seit 1628 bestehend)